Pieter Vanderghinste, componist
VanderGhinste Roodbruin, Belgisch bier van gemengde gisting van Brouwerij Omer Vander Ghinste.